Втачник:

 Втачник — горный массив в центральной Словакии вулканического происхождения, часть Словацкого Стредогорья.
 Втачник — гора, наивысшая точка горного массива Втачник.